

Cinema
 Blindfolded – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 Blindfolded – film del 1918 diretto da Raymond B. West
 Blindfolded – film del 2006 diretto da Stuart Acher

Musica
 Blindfolded – singolo degli Against the Current del 2022